Shariatpur (stad), een stad in Bangladesh
 Shariatpur (zila), een district van Bangladesh